de artiestennaam van de Haagse kunstenaar Piet van den Heuvel 
een plaats in de Indonesische provincie Oost-Kalimantan; Zie Napaku (Indonesië)